Сана́ция:
 Санация — лечебно-профилактические меры по оздоровлению организма.
 Санация — система мероприятий по улучшению финансового положения предприятий.
 Санация — технология восстановления и очистки трубопроводов.
 Санация — удаление загрязнённых грунтов.
 Санация — авторитарный политический режим в Польше в 1926—1939 гг.

См. также 
 Санация полости рта